I comuni dell'Emilia-Romagna sono i comuni italiani presenti nella regione Emilia-Romagna. Sono 330 e sono così ripartiti (al 17 giugno 2021):
 55 alla città metropolitana di Bologna
 21 alla provincia di Ferrara
 30 alla provincia di Forlì-Cesena
 47 alla provincia di Modena
 44 alla provincia di Parma
 46 alla provincia di Piacenza
 18 alla provincia di Ravenna
 42 alla provincia di Reggio Emilia
 27 alla provincia di Rimini

Lista (i dati relativi alla popolazione sono quelli risultanti dal censimento del 2011)

Modifiche recenti 
Con L. n. 117 del 3 agosto 2009 i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono passati, con decorrenza 15 agosto 2009, dalle Marche (provincia di Pesaro e Urbino) all'Emilia-Romagna (provincia di Rimini). Il 17 giugno 2021 sono passati alla regione Emilia-Romagna, sempre dalla provincia di Pesaro e Urbino, i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, con L. n. 84 del 28 maggio 2021.

Dopo il censimento del 2011, è stata disposta, mediante fusione comunale, l'istituzione dei seguenti comuni:

Alta Val Tidone (01/01/2018), da Caminata (276 ab.), Nibbiano (2.263 ab.) e Pecorara (810 ab.)
Alto Reno Terme (01/01/2016), da Granaglione (2.232 ab.) e Porretta Terme (4.735 ab.);
Fiscaglia (01/01/2014), da Massa Fiscaglia (3.596 ab.), Migliarino (3.695 ab.) e Migliaro (2.228 ab.);
Montescudo-Monte Colombo (01/01/2016), da Montescudo (3.251 ab.) e Monte Colombo (3.355 ab.).
Poggio Torriana (01/01/2014), da Poggio Berni (3.365 ab.) e Torriana (1.595 ab.);
Polesine Zibello (01/01/2016), da Polesine Parmense (1.507 ab.) e Zibello (1.841 ab.);
Riva del Po (01/01/2019), da Berra ( ab.) e Ro ( ab.);
Sissa Trecasali (01/01/2014), da Sissa (4.259 ab.) e Trecasali (3.732 ab.);
Sorbolo Mezzani (01/01/2019), da Sorbolo ( ab.) e Mezzani ( ab.);
Terre del Reno (01/01/2017), da Mirabello (3.162 ab.) e Sant'Agostino (6.842 ab.);
Tresignana (01/01/2019), da Formignana ( ab.) e Tresigallo ( ab.);
Valsamoggia (01/01/2014), da Bazzano (6.723 ab.), Castello di Serravalle (4.866 ab.), Crespellano (9.829 ab.), Monteveglio (5.282 ab.) e Savigno (2.727 ab.);
Ventasso (01/01/2016), da Busana (1.285 ab.), Collagna (971 ab.), Ligonchio (861 ab.) e Ramiseto (1.290 ab.);

I dati indicati nella tabella tengono conto delle modifiche intervenute.

 
Emilia-Romagna